Hammergraben heißen:

Orte
 Hammergraben (Gemeinde Frauenstein), Ortsteil von Frauenstein, Kärnten
 Hammergraben (Gemeinde Stockenboi), Ortsteil von Stockenboi, Kärnten
 Hammergraben (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich
 Hammergraben (Gemeinde Spielberg), Ortsteil von Spielberg, Steiermark

Gewässer und Täler:
 lokalisiert mit Vorfluter und nach diesem sortiert:
 Hammergraben (Ailsbach), rechter Trockengraben zum Ailsbach vor Unterailsfeld, Markt Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hammergraben (Dammbach), Mühlkanal rechts des Dammbachs bei Neuhammer, Gemeinde Dammbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hammergraben (Elsava), Mühlkanal rechts der Elsava bei Höllhammer, Gemeinde Heimbuchenthal, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hammergraben (Listgraben), rechter Zufluss des Listgrabens (zur Elsava) bei Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Hammergraben (Pöllat), rechter Zufluss der Pöllat nahe bei Mühlberg, Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostalbkreis, Bayern
 Hammergraben (Schwarze Elster), rechter Zufluss der Schwarzen Elster bei Plessa, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Hammergraben (Wupper), Zufluss der Wupper

 lokalisiert mit anderer Ortsangabe und nach dieser sortiert:
 Hammergraben (Cottbus), linker Oberlauf des Großen Fließes bei Fehrow, Gemeinde Schmogrow-Fehrow, Landkreis Spree-Neiße und rechter Abzweig der Spree in Cottbus, beide Orte in Brandenburg; Kunstgraben
 Hammergraben (Neuwied), Kanal links der Wied in Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hammergraben (Rösrath-Hoffnungsthal), Kanal links der Sülz in Hoffnungsthal, Stadt Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hammergraben (Wagram), Löss-Erosionsrinne bei Fels am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich; Wein- und Naturlehrpfad

Siehe auch:
 Hammerbach